William Allen (kardinaal) (1594), Brits kardinaal
 William Allen (politicus) (1803-1879), Amerikaans politicus
 William Allen (zeiler) (1947), Amerikaans zeiler